Somontano de Barbastro (aragonesisch Semontano de Balbastro) ist eine Comarca (Verwaltungseinheit) der Autonomen Region Aragonien in Spanien. Sie liegt im Zentrum der Provinz Huesca und hat auf einer Fläche von  km²  Einwohner (Stand ). Ihre Hauptstadt Barbastro ist die größte der 29 Gemeinden (Municipios) der Comarca.

Geographie 
Die Comarca grenzt im Westen an die Hoya de Huesca, im Norden an die Comarca Sobrarbe, im Osten an die Comarcas Ribagorza und La Litera, im Südosten an Cinca Medio und im Süden an die Comarca Monegros.

Gemeinden 

Die wichtigsten Flüsse, welche die Comarca durchfließen, sind der Alcanadre, der Cinca, der Ésera und der Vero.

Wirtschaft 
In der Hauptstadt Barbastro gibt es Betriebe der Lebensmittel-Industrie, der chemischen Industrie und der Bauwirtschaft. In den übrigen Gemeinden leben die meisten Familien vom Ackerbau (vor allem Getreide), vom Weinbau und von der Viehzucht. Dem örtlichen Weinbau wurde eine eigene Denominación de Origen zuerkannt: Somontano.

Literatur 
 José Antonio Adell und andere: Huesca. Guía turística del Altoaragón. Editorial Pirineo, Huesca 2003, ISBN 84-87997-68-6.

Weblinks 

 Offizielle Homepage

Comarca in der Provinz Huesca